Stefan Kulczycki (matematyk) – polski matematyk (ur. 1893, zm. 1960)
 Stefan Kulczycki (1508) – dziedzic w Kulczycach (zob. Kulczyccy)